Elvis’ Gold Records Volume 5 — сборный альбом Элвиса Пресли. Это пятый и последний альбом в серии альбомов Elvis’ Golden/Gold Records.

Список композиций

Сторона 1

Сторона 2

Бонусные треки на переиздании 1997 года

См. также 
 Серия «Elvis’ Gold/Golden Records»
 Elvis’ Golden Records (1958) Elvis' Gold Records, Volume 2 (50,000,000 Elvis Fans Can’t Be Wrong) (1959)
 Elvis’ Golden Records Volume 3 (1963)
 Elvis’ Gold Records Volume 4'' (1968)

Примечания 

Альбомы Элвиса Пресли
Сборники 1984 года
Альбомы RCA Records